Yates est un nom d'origine anglo-saxonne.

Patronyme 

 Adam Yates (1992-), coureur cycliste anglais
 Alastair Yates (?-2018), journaliste anglais de la BBC
 Cecil Yates (1912-1987), coureur cycliste américain, coureur de six jours.
 David Yates (1963-), réalisateur anglais
 Frances Yates (1899-1981), historienne britannique
 Frederick Yates (1884-1932), maître d'échecs anglais
 Janty Yates (1950-), costumière britannique
 Jeremy Yates (1982-), coureur cycliste néo-zélandais
 Joel Yates (1997-), coureur cycliste néo-zélandais
 Josephine Silone Yates (1852-1912), enseignante et militante américaine pour les droits des femmes
 
 Kevin Yates (1972-), joueur de rugby anglais
 Kim Yates (1969-), actrice américaine
 Pamela Yates (1962-), réalisatrice américaine
 Peter Yates (1929-2011), réalisateur anglais
 
 Sean Yates (1960-), coureur cycliste anglais
 
 Sophie Yates, claveciniste britannique
 Theodore Yates (1995-), coureur cycliste australien
 Vic Yates (1939-2008), joueur de rugby néo-zélandais

Toponymie 
 Yates, une localité du comté d'Orleans dans l'État de New York.